ENA puede referirse:

 a la Empresa Nacional de Autopistas, empresa pública española de autopistas, privatizada en 2003 y asimilada dentro del grupo Itínere;
 a la localidad de Ena, situada en la comarca de Hoya de Huesca, Aragón (España);
 a la Escuela Nacional de Administración, escuela para altos funcionarios situada en Estrasburgo (Francia);
 a la Escuela Nacional de Agricultura, en Chapingo, México;
 a la antigua Escuela Nacional de Arquitectura de la  UNAM, actual Facultad de Arquitectura;
 al partido Ensame Nacionalista Astur;
 a la '''Escuela Nacional de Agricultura (El Salvador).

nl:Antinucleaire antistof#Extraheerbare kernantigenen (ENA)